Die Liste der Mannschaftskader der División de Honor (Schach) 2017 enthält alle Spieler, die für die spanischen División de Honor im Schach 2017 gemeldet wurden, mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die teilnehmenden Vereine durften maximal zwölf Spieler (darunter mindestens eine Frau) melden, allerdings schöpften nicht alle Vereine das Kontingent komplett aus. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Während der Club Ajedrez Solvay, Escola d'Escacs de Barcelona und CAC Beniajan Duochess in allen Wettkämpfen die gleichen sieben Spieler einsetzte, spielten bei Jaime Casas Monzon und Gros Xake Taldea je neun Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 63 Spieler zum Einsatz, von denen 44 keinen Wettkampf versäumten.

Punktbeste Spieler waren Ana Matnadse (Escola d'Escacs de Barcelona), Jurij Kusubow und Anna Rudolf (beide Jaime Casas Monzon) mit je 5,5 Punkte aus 7 Partien.
 
Kein Spieler erreichte 100 %, das prozentual beste Ergebnis gelang ebenfalls Matnadse, Kusubow und Rudolf.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel; GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WIM = Internationale Meisterin der Frauen, WFM = FIDE-Meisterin der Frauen
 Land: Verbandszugehörigkeit gemäß Elo-Liste von August 2017; ARG = Argentinien, ARM = Armenien, AUT = Österreich, AZE = Aserbaidschan, CAN = Kanada, CRO = Kroatien, CZE = Tschechien, ENG = England, ESP = Spanien, FRA = Frankreich, GEO = Georgien, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, IND = Indien, ISR = Israel, NED = Niederlande, PAR = Paraguay, PER = Peru, POL = Polen, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SWE = Schweden, UKR = Ukraine, VEN = Venezuela
 Elo: Elo-Zahl in der Elo-Liste von August 2017
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

Sestao Bizkaialde

Club Ajedrez Solvay

Escola d'Escacs de Barcelona

Mérida Patrimonio de la Humanidad Ajoblanco

CAC Beniajan Duochess

Jaime Casas Monzon

Gros Xake Taldea

Equigoma Casa Social Catolica

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.

Weblinks 
 Übersicht bei info64.org (spanisch)

División de Honor (Schach)
Schach 2017
Division de Honor 2017